Lomnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lomnice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Lomnice, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary
Lomnice, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
Lomnice nad Lužnicí, città del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Lomnice nad Popelkou, città del distretto di Semily, nella regione di Liberec